Дріжджі — позатаксономічна група одноклітинних грибів, харчова культура.
 Пивні дріжджі — один з видів дріжджів.
 Дріжджі — громадська ініціатива щодо належного надання інформації щодо послуг та товарів для українських споживачів. Рух існує з 2012 року.